Ле́нинское — село в Николаевском районе Волгоградской области России. Административный центр Ленинского сельского поселения.

История 
Получил название в честь своего сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке региона, по левобережью Волгоградского водохранилища.

 Уличная сеть
состоит из 27 географических объектов двух типов: 22 улицы (Весенняя, Гагарина, Ермана, Есенина, Зелёная, Комарова, Комсомольская, Ленина, Маяковского, Мира, Молодёжная, Октябрьская, Песчаная, Пионерская, Раздольная, Рябиновая, Садовая, Северная, Советская, Степная, Толстого, Тургенева) и 5 переулков (Восточный, Ермана, Комарова, Рябиновый, Толстого).
Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Ведущей отраслью экономики является сельскохозяйственное производство.

Средняя школа, администрация сельского поселения, почтамт, медпункт.

Транспорт 
Проходит федеральная дорога Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Николаевского района (Волгоградская область)